Messimy bezeichnet Orts- und Personennamen:

 Messimy, französische Gemeinde im Département Rhône
 Messimy-sur-Saône, französische Gemeinde im Département Ain

 Adolphe Messimy (1869–1935), französischer Politiker und General